Ондржей Витасек (; 4 сентября 1990, Простеёв, Чехия) — чешский хоккеист. В настоящее время является игроком чешского клуба «Били Тигржи».

Биография 
Ондржей Витасек — воспитанник хоккейного клуба «Слезан». Провёл 1 матч в чешской экстралиге за «Витковице» в 2010 году. В 2011 году подписал контракт с либерецким «Били Тигржи». В 2014 году был вызван в сборную Чехии на чемпионат мира по хоккею с шайбой. Дебютировал в первом же матче против Словакии, где ассистировал решающему голу в овертайме.

Достижения 
 Чемпион Экстралиги 2016
 Серебряный призёр Экстралиги 2017 и 2021

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года